Відповідно до даних Смітсонієвського інституту (Глобальна вулканічна программа)у Чилі нараховується 105 вулканія, які були активний у Голоцені. Відповідно до даних Національної Геологічної та видобувної служби Чилі перелік активних вулканів зараз налічує 90.

Вулкани Анд виникли в результаті субдукції плити Наска під Південноамериканську плиту, тоді як вулкани тихоокеанських островів Чилі утворилися з магми, що надходить із трьох різних гарячих точок: Істер, Хуан Фернандес і Сан-Фелікс. Найзахідніша частина хребтів, утворена цими гарячими точками, містить нещодавно активні вулкани. Деякі вулкани або групи вулканів перебувають під наглядом Обсерваторії вулканів Південних Анд (ісп. Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur; OVDAS) через їх критичну активність або близькість до великих міст.

Див. також 

 Список вулканів світу

Посилання

Інші джерела 

 Search Database, Global Volcanism Program

Вулкани Чилі
Списки вулканів